Fresneda es un topónimo muy común que deriva del fresno y que ha dado nombre a varias poblaciones.

En España:

Fresneda, municipio de la provincia de Burgos (Castilla y León).
Fresneda, concejo de la provincia de Álava (País Vasco).
La Fresneda, municipio de la provincia de Teruel (Aragón).
La Fresneda, urbanización del municipio de Siero (Principado de Asturias).
Fresneda, pueblo de la comunidad autónoma de Cantabria.
La Fresneda de la Jara, pueblo de la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha).
La Fresneda, como también se conoce al conjunto monumental de La Granjilla de La Fresneda, en El Escorial (Comunidad de Madrid), situado sobre el desaparecido pueblo de La Fresneda.
Fresneda de Cuéllar, pueblo de la provincia de Segovia (Castilla y León).
Fresneda, despoblado en el término de Tornadizos de Ávila, provincia de Ávila.